Hominis est le génitif singulier du nom latin homo (« homme »), et signifie donc « de l'homme ».
 Le mot hominis est employé dans certains titres d'œuvres en latin comme le Liber divinorum operum simplicis hominis (« Livre des œuvres divines d'un homme simple ») ou des devises latines comme Fortitudo hominis quasi lapidis (« La force de l'homme est comme celle de la pierre »).
 En taxonomie, le mot hominis est employé comme épithète spécifique de diverses espèces de micro-organismes présents à la surface ou à l'intérieur des êtres humains. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique